Por La Force pode estar à procura de:
 La Force (Aude)
 La Force (Dordonha)

Desambiguações de topônimos